Schlagwort steht für:

 Schlagwort (Linguistik), Ausdruck oder Spruch, durch den besondere Beachtung erzeugt werden soll
 politisches Schlagwort, Zusammenfassung einer politischen Situation auf ein besonders einprägsames Wort
 Stichwort (Dokumentation), Suchbegriff, Wort, das der inhaltlichen Erschließung dient
 Deskriptor, vorgegebene Bezeichnung zur inhaltlichen Beschreibung eines Objektes

Siehe auch:

 Indexierung
 Reizwort
 Schlüsselwort (Begriffsklärung)
 Stichwort (Begriffsklärung)